Гран-прі Бахрейну 2008 року — третій етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 4 по 6 квітня 2008 року на трасі Сакхір в Сакхірі (Бахрейн).

Класифікація

Кваліфікація

Перегони 

Найшвидше коло: Хейкі Ковалайнен — 1:33.193.

Кола лідирування: Феліпе Масса — 51 (1-39, 46-57); Нік Хайдфельд — 4 (42-45); Роберт Кубіца — 2 (40-41).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 

 http://www.formula1.com/
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 http://www.of1.ru

Гран-прі Бахрейну
Квітень 2008